Оделе́йти:
 Оделейти — район (фрегезия) в Португалии.
 Оделейти — река в Португалии.
 Оделейти — плотина в Португалии.
 Оделейти — водохранилище в Португалии.